Петрила () — город в Румынии, в жудеце Хунедоара.

География 
Петрила находится на пути трассы DN 66, на высоте 675 м над уровнем моря. Через город протекает река Жиул. На востоке Петрила упирается в горный массив Суриану, с севера — Пик Четырёх, с юга гора Паранг, и только с запада имеет связь с цивилизацией в виде дороги к городу Петрошань. Входит в административный округ Хунедоара.

Экономика 
Петрила в экономическом плане является моноиндустриальным городом. Градообразующим предприятием является шахта по добыче угля, сеть которых охватывает весь район долины реки Жиул.

Известные уроженцы 
 Ташнади, Мария фон (1911—2001) — венгерская певица, актриса театра и кино.

См. также 
 Взрыв в шахте города Петрила

Примечания 

Города Румынии
Хунедоара (жудец)